Гликас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Гликас, Аристидис (1870—1940) — греческий художник-маринист.
 Гликас, Николаос (в монашестве Никифор; 1819—1896) — митрополит Мифимнийский.